Chris White peut désigner :
 Chris White (né en 1943), un bassiste et compositeur anglais, membre du groupe The Zombies ;
 Chris White (né en 1955), un saxophoniste anglais ;
 Chris White (né en 1960), un rameur néo-zélandais ;
 Chris White (né en 1963), un arbitre de rugby à XV.
 Chris White (né en 1967), homme politique britannique.
 Chris White, le cofondateur de l'entreprise de développement de jeux vidéo Player First Games.

Voir aussi 
 Christopher White, un historien d'art britannique
 Christopher White, une ballade populaire anglaise